Belov je priimek več oseb:
 Ivan Mihailovič Belov, sovjetski general
 Pavel Aleksejevič Belov, sovjetski general
 Pavel Mironovič Belov, sovjetski general
 Vasilij Pavlovič Belov, sovjetski general
 Evtihij Emelijanovič Belov, sovjetski general
 Aleksander Ivanovič Belov, sovjetski general
 Aleksander Romanovič Belov, sovjetski general
 Grigorij Andrejevič Belov, sovjetski general
 Nikolaj Nikanorovič Belov, sovjetski general
 Peter Dimitrijevič Belov, sovjetski general
 Peter Matvejevič Belov, sovjetski general
 Sergej Aleksandrovič Belov, ruski košarkar
 Aleksander Aleksandrovič Belov, ruski košarkar